Jan Surzycki – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Surzycki (1898–1921) – podporucznik artylerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy